Albert Timmer – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese 
 Henk Timmer – ex calciatore e dirigente sportivo olandese
 Hendrik Timmer – tennista olandese
 Marianne Timmer – ex pattinatrice olandese di velocità su ghiaccio
 Nettie Witziers-Timmer – velocista olandese
 Theo Timmer – pilota motociclistico olandese